77441 Jouve – asteroide della fascia principale

Persone 

 Albert Jouve – calciatore francese 
 Pierre Jean Jouve – scrittore e poeta francese 
 Richard Jouve – fondista francese 
 Roger Jouve – calciatore francese